Zett steht für:
 Zett (Zeitung), Südtiroler Sonntagszeitung
 Radio Zett, ein freies Radio in Zittau

Zett ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Zett (* 1983), Künstlerin und Autorin
 Luis Zett (1945–2017), deutscher Komponist, Klavierpädagoge und Publizist
 Sabine Zett (* 1967), deutsche Schriftstellerin, Kinderbuch-Autorin, Kolumnistin, Kabarettistin

Siehe auch:
 Z (Begriffsklärung)
 ze.tt
 Zet
 Cet